Hattenhauer ist der Familienname folgender Personen:

Albrecht Hattenhauer (1899–1964), deutscher Jurist und Politiker
Christian Hattenhauer (* 1966), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
Fritz Hattenhauer (1892–1980), deutscher Kaufmann und Landespolitiker (CDU)
Hans Hattenhauer (1931–2015), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
Katrin Hattenhauer (* 1968), deutsche Malerin und Bürgerrechtlerin
Rainer Hattenhauer (* 1962), deutscher Informatiker, Physiker und Pädagoge